Battlestations – videogioco del 1988 per Commodore 64
 Battlestations: Midway – videogioco del 2007 per Xbox 360, Windows, Mac OS X
 Battlestations: Pacific – videogioco del 2009 per Xbox 360, Windows, Mac OS X

Pagine correlate
Battle Stations